Bocksberg ist der Name von geographischen Objekten:

Orte oder Ortsteile:
 Bocksberg (Bad Heilbrunn), Ortsteil der Gemeinde Bad Heilbrunn, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Bocksberg (Haldenwang), Ortsteil der Gemeinde Haldenwang, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Bocksberg (Laugna), Ortsteil der Gemeinde Laugna, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Bocksberg (Stolpe), Ortsteil der Gemeinde Stolpe, Kreis Plön, Schleswig-Holstein
 Bocksberg, Ortswüstung in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe Polnisch: Jaromierzyce 

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):

in Deutschland:
 Bocksberg (Harz) (726 m), im Harz, bei Hahnenklee-Bockswiese, Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Bocksberg (Thüringen) (696,5 m), im Frankenwald, bei Judenbach im Landkreis Sonneberg, Thüringen
 Bocksberg (Limbach) (591,9 m), im Thüringisch-Fränkischen Schiefergebirge, nahe Limbach (Probstzella), Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Bocksberg (Zopten) (573,1 m), im Thüringisch-Fränkischen Schiefergebirge, bei Zopten (Probstzella), Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Bocksberg (Eifel) (536,3 m), in der Eifel, bei Müllenbach, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Bocksberg (Bruckberg) (517 m), bei Bruckberg, Landkreis Landshut, Bayern; mit dem Burgstall Bocksberg
 Bocksberg (Hürbel am Rangen) (503,4 m), bei Hürbel am Rangen (Lehrberg), Landkreis Ansbach, Bayern
 Bocksberg (Schleid) (422,5 m), in der Rhön, bei Schleid, Wartburgkreis, Thüringen
 Bocksberg (Hildesheimer Wald) (120,8 m), im Hildesheimer Wald, bei Heyersum (Nordstemmen), Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Bocksberg (Krautheim), bei Krautheim (Jagst), Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

in Österreich:
 Bocksberg (Bregenzerwaldgebirge) (1461 m), im Bregenzerwaldgebirge, bei Hohenems, Vorarlberg

Sonstiges:
 Burgstelle Bocksberg, ehemalige Burg, auf dem Bocksberg, bei Schleid, Wartburgkreis, Thüringen

Siehe auch:
 Bockberg
 Bockelberg
 Boksenberg
 Boksburg
 Boxberg